Johann Camerer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Camerer (1720–1792), deutscher Jurist, Volkskundler und Archäologe
 Johann Wilhelm Camerer (1763–1847), deutscher Mathematiker, Astronom und Theologe

Siehe auch:
 Johann Friedrich Wilhelm Camerer (1842–1910), deutscher Arzt und Physiologe, siehe Wilhelm Camerer